Виктор Первый (I) может означать:
 Виктор Амадей I (итал. Vittorio Amedeo I; 1587—1637) — герцог Савойский с 1630, номинальный король Кипра и Иерусалима.
 Виктор I Амадей (нем. Viktor I. Amadeus von Anhalt-Bernburg; 1634—1718) — князь Ангальт-Бернбурга с 1656.
 Виктор I Амадей Адольф (нем. Viktor I. Amadeus Adolf von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym; 1693—1772) — князь Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойма в 1727—1772.
 Виктор I Неаполитанский (итал. Vittore; ум. не ранее 496) — епископ Неаполя в конце V века; католический святой, память 8 февраля.
 Виктор I Римский († 119) — папа Римский (189—199), переведший богослужение на латынь, католический святой, память 28 июля.
 Флавий Виктор (лат. Flavius Victor; уб. 388) — римский император-узурпатор с 383/384 или 387 по 388.
 Виктор Эммануил I (итал. Vittorio Emanuele I di Savoia; 1759—1824) — король Сардинского королевства и герцог Савойский в 1802—1821.
 Victor I — наземная военная операция США по захвату северо-западной части острова Негрос и острова Панай на Филиппинах (по освобождению Висайских островов от японских войск; 18 марта-30 июля 1945).
 Victor-I (кодификация НАТО) — подводные лодки проекта 671 «Ёрш» — серия советских торпедных атомных подводных лодок второго поколения.

См. также 
 Виктор II (значения)
 Святой Виктор
 Виктория I